SNSD h kan syfta på:

 SNSD – en musikgrupp från Sydkorea, se Girls' Generation
 SNSD – ett politiskt parti i Bosnien och Hercegovina, se Alliansen av Oberoende socialdemokrater